Бирючья балка - топоним:

 Бирючья Балка — река, левый приток реки Кичиксу.
 Бирючья балка — древняя многослойная стоянка в Константиновском районе Ростовской области.

См. также 
 Бирючья Коса
 Бирючий остров
 Бирючий